De eetclub (boek), een boek
 De eetclub (film), de verfilming ervan
 De Eetclub (toneel), de toneelvoorstelling ervan